Royal Canoe — канадський інді-поп гурт з Вінніпега, Манітоба.

Дискографія 
 Co-Op Mode (2010)
 Extended Play EP (2012)
 Purple & Gold 7 inch (2012)
 Today We're Believers (2013)
 Royal Canoe Does Beck's Song Reader (2014)
 Something Got Lost Between Here and the Orbit (2016)

Канадські музичні гурти
Інді-рок гурти
Музичні колективи, що з'явились 2010
Засновані в Канаді 2010